Митрополит Филипп (; ) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Тианский (1984—1997).

Биография 
Родился в 1941 году в Стамбуле.

В 1964 году окончил Халкинскую богословскую школу, где в 1962 году был рукоположен в сан иеродиакона. С 1964 года исполнял в Константинопольской патриархии должность кодикографа Священного синода, а с 1970 года — младшего секретаря (ипограмматеуса) Священного синода.

В 1974 году был рукоположен в сан иеромонаха.

11 марта 1984 года был рукоположен в сан титулярного епископа Тианского, а 8 июня 1993 года возведён в достоинство действующего митрополита. С 1984 по 1997 год ему было поручено руководить регионом Босфора; также с 1995 года был протосинкеллом патриархии.

Скончался 18 октября 1997 года. 21 октября в патриаршем соборе святого Георгия в Фанаре митрополит Имврский и Тенедский Фотий (Савваидис) совершил чин отпевания.

Примечания 

Выпускники Халкинской богословской школы
Митрополиты Константинопольской православной церкви